Bacchides (Les Bacchis) est une pièce de l'auteur latin Plaute.
 Bacchidès est un général de Démétrios  Sôter.